Die 11. Futsal-Europameisterschaft wurde vom 30. Januar bis zum 10. Februar 2018 in der slowenischen Hauptstadt Ljubljana ausgetragen. Am Turnier nahmen zwölf Nationalmannschaften teil, die zunächst in Gruppen und danach im K.-o.-System gegeneinander antraten. Die portugiesische Auswahl gewann durch einen 3:2-Erfolg nach Verlängerung gegen Spanien erstmals den Titel, bester Spieler und Torschützenkönig wurde der Portugiese Ricardinho.

Vergabe 
Am 26. Januar 2015 beschloss das UEFA-Exekutivkomitee auf seiner Sitzung in Nyon, dass die slowenische Hauptstadt Ljubljana Austragungsort der Futsal-Europameisterschaft 2018 ist. Die Bewerbung des Slowenischen Fußballverbandes (NZS) setzte sich gegen die des Rumänischen Fußballverbandes (FRF) und die des Fußballverbandes von Mazedonien (FFM) durch.

Spielorte 
Die Europameisterschaft wurde in der modernen Arena Stožice mit einem Fassungsvermögen von 12.480 Zuschauern ausgetragen, die zum Austragungszeitpunkt größte Sporthalle in Slowenien war.

Qualifikation

Teilnehmer 
Die Europameisterschaft 2018 wurde zum fünften Mal mit zwölf Teams ausgespielt. Slowenien war als Gastgeber automatisch qualifiziert. Um die restlichen elf Plätze kämpften insgesamt 47 Nationen. In der ersten Runde spielen die 24 Teams mit dem schlechtesten UEFA-Koeffizienten in sieben Gruppen gegeneinander. Die Gruppensieger kamen in die nächste Runde, wo sie zusammen mit den 21 restlichen Mannschaften in sieben Vierergruppen gelost wurden. Die Gruppenersten sowie die vier Play-Off-Sieger qualifizierten sich schließlich für die Endrunde.

Die zwölf Teilnehmer der Endrunde wurden in vier Gruppen gelost.

Vorrunde 
Die beiden besten Mannschaften jeder Gruppe zogen in das Viertelfinale ein.

Gruppe A 

|}

Gruppe B 

|}

Gruppe C 

|}

Gruppe D 

|}

Finalrunden

Turnierbaum 

(): Penalty-Schießen

Viertelfinale

Halbfinale

Spiel um Platz drei

Finale

Weblinks 
 Uefa.com: Seite der Futsal-Europameisterschaft auf der Homepage der UEFA

Einzelnachweise 

2018
Europameisterschaft
Europameisterschaft 2018
Sportveranstaltung in Ljubljana